El término amarilis puede referirse a:

 Amaryllis, género de plantas de la familia de las amarilidáceas.
Personas
 Amarilis, poetisa anónima peruana cuya verdadera identidad puede ser María de Rojas y Garay.
 Amarilis Fuentes Alcívar (1894-1955), política y educadora ecuatoriana.
 Amarilis Paula Alberti de Varennes e Mendonça (1955-), ingeniera agrónoma, micóloga, taxónoma y profesora portuguesa.
 Amarilys Savón Carmenate (1974-), deportista cubana que compitió en judo.
 Amarilis la bella, como se conocía a María de Córdoba, actriz y empresaria teatral española del siglo XVII.